Polat ist ein türkischer männlicher Vorname persischer Herkunft sowie Familienname. Varianten sind je nach Schreibweise Pulad, Poulad, Puladi, Pouladi, Fulad, Foulad, Fuladi, Fouladi.

Namensträger

Vorname 

 Polat Kemboi Arıkan (* 1990), kenianisch-türkischer Langstreckenläufer
 Polat Dal (* 1972), deutscher Schauspieler
 Polat Keser (* 1985), türkischer Fußballspieler

Familienname 
 Adnan Polat (* 1953), türkischer Geschäftsmann
 Ayşe Polat (* 1970), deutsch-türkische Filmregisseurin
 Elif Polat (* 1999), türkische Leichtathletin
 Filiz Polat (* 1978), deutsche Politikerin
 Furkan Polat (* 1998), türkischer Fußballspieler

 Mehmet Polat (* 1978), türkischer Fußballspieler
 Savaş Polat (* 1997), türkischer Fußballspieler
 Sevda Polat (* 1985), deutsch-türkische Schauspielerin und Sprecherin
 Vahap Polat (* 1973), Journalist und Publizist mit dem Schwerpunkt Türkei

Künstlername 
 Ebru Polat (* 1983), türkische Pop-Sängerin

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname